Оу — стара назва регіону Тохоку.
 ѹ, оу — літера кирилиці. 
Гори Оу